Ітано (Токушіма)
Повіт Ітано